Monumento ad Antonio Stoppani (1927), scultura di Michele Vedani a Lecco
 Monumento ad Antonio Stoppani (1898), scultura di Francesco Confalonieri a Milano